Laurens Tromer (* 3. April 1995 in Schiedam) ist ein niederländischer Tischtennisspieler. Er ist mehrfacher niederländischer Meister im Einzel, Doppel und Mixed. Derzeit ist er beim TTC indeland Jülich in der deutschen Tischtennis-Bundesliga aktiv.

Werdegang 
Laurens Tromer begann mit dem Tischtennissport bei der TSV NOAD. Im Jugendbereich spielte er dann beim TOGB in Berkel en Rodenrijs und ab 2007 für die in Rotterdam ansässige Feijenoord van Teylingen. Mit diesem Verein und seinen Teamkollegen Rajko Gommers, Martin Khatchanov und Cosmin Stan wurde er in der Saison 2007/2008 niederländischer Meister. 

In der Saison 2014/2015 spielte Tromer für den deutschen Verband TuS Xanten in der dritten Bundesliga. Mit dem dänischen Verein Roskilde Bordtennis BTK61, für den er 2017 aktiv war, wurde er dänischer Meister und erreichte das Viertelfinale der European Champions League. In jenem Viertelfinale, indem Gazprom Fakel Orenburg mit den weltbesten Spielern Jun Mizutani, Dimitrij Ovtcharov und Uladsimir Samsonau (engl. Vladimir Samsonov) antrat, kam sein Verein einem Sieg sehr nahe. 

Im entscheidenden fünften Spiel gegen Samsonau verlor er knapp mit 9:11.

Turnierergebnisse

Vereine 

 bis 2013/14: Feijenoord van Teylingen
 2014/15: TuS Xanten
 2015/16: SV Siek 1948
 2016/17: Bad Homburg
 2017/18: Roskilde Bordtennis BTK61
 2018/19: Istres
 2019/20: BeneluxGroup Taverzo
 seit 2020: TTC indeland Jülich

Weblinks 

 Liste niederländischer Meister
 Website von Laurens Tromer
 Weltranglistenplatzierungen

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Niederlande)
Teilnehmer an den Europaspielen (Niederlande)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Niederländer
Geboren 1995
Mann